Scacco al re – situazione che si verifica nel gioco degli scacchi
Scacco al re – programma televisivo per ragazzi del 1972 di Cino Tortorella condotto da Ettore Andenna
Scacco al re - La cattura di Provenzano – documentario del 2007 diretto da Claudio Canepari, Mariano Cirino e Paolo Santolini